Bernard I Billung – książę Saksonii 973–1011
 Bernard I – książę Anhaltu-Bernburg 1252–1286/87
 Bernard I – książę Brunszwiku i Lüneburga 1388–1434
 Bernard I – władca Konga 1561–1567